Pantalon steht für:

 Pantaleon (Musikinstrument), auch Pantalon, Hackbrett-artiges Instrument

Pantalone steht für:
 Pantalone, eine Maske der Commedia dell’arte

Siehe auch:
 Pantaleon (Begriffsklärung)